Kusunda (volk), een volk in West-Nepal
 Kusunda (taal), een taal uit West-Nepal, gesproken door nog slechts één persoon